2 miejscowości w Polsce: 
 Więcki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów 
 Więcki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Budry